Buena Vista Social Club (groep), een groep Cubaans muzikanten
Buena Vista Social Club (album), een muziekalbum, gemaakt door Ry Cooder en bovengenoemde muzikanten;
Buena Vista Social Club (documentaire), een documentaire die in 1999 werd gemaakt door Wim Wenders en die gaat over Cubaanse muziek in het algemeen en het maken van bovengenoemd album in het bijzonder
Buena Vista Social Club (podium), een muziekpodium in Havana waar bovengenoemde zaken naar vernoemd zijn